Кауделла () — фамилия. Известные носители:

 Кауделла, Франц Серафим (1812—1868) — румынский композитор, музыкант.
 Кауделла, Эдуард (1841—1924) — румынский и молдавский композитор, дирижёр, скрипач, пианист и музыкальный педагог.